Валь (, , ; ; ):

Фамилия 
 Валь — дворянский род.
 Валь, Анна Эдуардовна (1861—1938) — художница.
 Валь, Андерс де (; 1869—1956) — шведский актёр.
 Валь, Артур (1917—2006) — американский химик.
 Валь, Виктор Вильгельмович (, 1840—1915) — российский государственный деятель.
 Валь, Доминик де (1243—1250) — испанский мученик.
 Валь, Жан (1888—1974) — французский философ-экзистенциалист.
 Валь, Карл (; 1892—1981) — деятель NSDAP, гауляйтер Швабии.
 Валь, Корнелис де (1592—1662) — южнонидерландский (фламандский) живописец и гравёр.
 Валь, Курт (; 1902—1988) — штурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.
 Валь, Лукас де (1591—1661) — южнонидерландский (фламандский) живописец-пейзажист.
 Валь, Мартин (1749—1804) — датский (норвежский) ботаник и зоолог.
 Валь, Матс (род. 1945) — шведский писатель.
 Мерри дель Валь, Рафаэль (1865—1930) — испанский куриальный кардинал.
 Валь, Рихард (1906—1982) — немецкий фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Валь, Франс де (род. 1948) — нидерландский приматолог и этолог.
 Валь, Хауке (род. 1994) — немецкий футболист
 Валь, Шавл Юдич (, ; 1541—1617) — литовский еврей.
 Валь, Эдгар де (, 1867—1948) — автор языка окциденталь.
 Валь, Эдуард фон (, 1833—1890) — хирург.
 Валь, Эрнест Георгиевич (, 1878—1949) — русский генерал.
 Валь, Ян де (; 1558—1633) — южнонидерландский (фламандский) живописец эпохи барокко.
 Валь, Ян де (; 1816-после 1870) — нидерландский юрист.

Топоним 
 Валь () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.
 Валь () — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Валь — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх.
 Валь д’Орча — культурный ландшафт в центральной Италии. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Валь Торанс — французская горнолыжная станция, расположенная в департаменте Савойя.
 Валь-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. 
 Валь-ди-Фьемме — долина в Италии в автономной области Трентино — Альто-Адидже, ворота в Доломитовые Альпы. 
 Кастельнуово-ди-Валь-ди-Чечина — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пиза.

См. также 
 Вальс (значения), Валс
 Вале
 Вален
 Воль (Уолл)
 Валя